Die Liste der Werke Aristide Cavaillé-Colls enthält eine Auflistung der von Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899) erbauten Orgeln sowie eine Auflistung der von ihm durchgeführten Reparaturen oder an anderem Ort aufgestellten Orgeln.

Im Firmenprospekt von 1889 nennt Cavaillé-Coll bereits seine wichtigsten Arbeiten. Sein Werkstattnachfolger Charles Mutin (1923) und seine Tochter Cécile (1929) veröffentlichten überarbeitete und ergänzte Werklisten. 1985 erstellte Gilbert Huybens ein Werkverzeichnis. Dabei konnte er auf die früheren Veröffentlichungen sowie auf eine Kopie des Werkstattbuches von Cavaillé-Coll zurückgreifen. Huybens ordnete die Arbeiten jedoch nicht chronologisch, sondern übernahm die Reihenfolge von Mutin und versah jedes neue Werk aber auch die Reparaturen und sonstigen Arbeiten mit einer fortlaufenden Nummer.

Die Abkürzung GH steht für das Werkverzeichneis von Gilbert Huybens; G.O. steht für Grand Orgue (Hauptorgel), O.Ch. für Orgue de Chœur (Chororgel), O.S. für Orgue de Salon (Konzertorgel) und O.acc. für Orgue d’Accompagnement.

Neue Orgeln und Umbauten 
1840 – 1845 – 1850 – 1855 – 1860 – 1865 – 1870 – 1875 – 1880 – 1885 – 1890 – 1895

Reparaturen und sonstige Arbeiten 
In der Werkliste von Gilbert Huybens sind neben den Neu- und Umbauten auch die Reparaturarbeiten mit einer eigenen Nummer versehen. Manche Kirchen stehen daher mehrmals in der Liste. Darüber hinaus finden sich noch Orgelteile und die Aufstellung alter Orgeln an einem neuen Ort in der Werkliste.

Literatur

Weblinks 

 Homepage mit Datenbank der Association Cavaillé-Coll

Einzelnachweise 

A. Cavaillé-Coll Fils & Cie
Cavaille Coll